O dějinách Univerzity Karlovy v Praze pojednávají následující hesla:

 Dějiny Univerzity Karlovy (1347–1740)
 Dějiny Univerzity Karlovy (1740–1918)
 Dějiny Univerzity Karlovy (1918–1945)
 Dějiny Univerzity Karlovy (od 1945)

Související články 

 Dekret kutnohorský
 Karel IV.
 Karolinum
 Klementinum
 Seznam rektorů Univerzity Karlovy
 Seznam nejstarších univerzit
 Univerzita Karlova